Línea M-110 puede hacer referencia a:

 La línea M-110, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar;
 La línea M-110, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada;
 La línea M-110, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga;
 La línea M-110, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.